La Balkan International Basketball League 2017-2018 è la 10ª edizione della Lega Balcanica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei bulgari del , al secondo successo consecutivo, sui kosovari del .

Squadre partecipanti

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Note

Voci correlate
 Euroleague Basketball 2017-2018
 Eurocup 2017-2018
 Basketball Champions League 2017-2018
 FIBA Europe Cup 2017-2018
 EuroLeague Women 2017-2018
 EuroCup Women 2017-2018
 ABA Liga 2017-2018
 Alpe Adria Cup 2017-2018
 Baltic Basketball League 2017-2018
 VTB United League 2017-2018

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale Lega Balcanica

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Balkan International Basketball League